Sperschneider steht für

 Mylius Sperschneider (Puppenhersteller), 1880 in Thüringen gegründete Puppenmanufaktur mit Sitz in Sonneberg

Sperschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sperschneider (1928–1995), deutscher Maler und Grafiker
 Ragna Sperschneider (1928–2003), deutsche Goldschmiedin und Emailkünstlerin
 Mylius Sperschneider, Bruder und Augenzeuge des 1951 durch einen DDR-Grenzpolizisten erschossenen Erich Sperschneider (1923–1951)
 Ulrich Sperschneider (1940–?), deutscher Fußballspieler